Romina est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Variante 
 Romino, variante masculine de Romina.

Prénom 
Romina est un prénom féminin italien notamment porté par :
  (1984-), nageuse italienne ;
  (1983-), arbitre de boxe et femme politique argentine ;
  (1988-), footballeuse italienne ;
 Romina Becks (1987-), actrice, présentatrice et mannequin allemande ;
  (1982-), chanteuse lyrique italienne ;
  (1984-), danseuse et showgirl italienne ;
  (-), actrice et chanteuse mexicaine ;
 Romina Ciappina (1988-), joueuse de basket-ball belge ;
  (1999-), cycliste écuatorienne ;
  (1979-), DJ, compositrice et productrice de musique électronique argentine ;
 , taekwondoïste antillaise néerlandaise ;
  (1972-), enseignante, syndicaliste et militante trotskiste argentine ;
  (1973-), écrivaine argentine ;
  (1985-), auteure-compositrice italienne ;
  (1980-), footballeuse argentine ;
  (1995-), cycliste allemande ;
  (1977-), actrice argentine ;
  (1958-), modèle, actrice et danseuse argentine ;
  (1973-), chanteuse lyrique argentine ;
 Romina Lamas (1978-), joueuse de volley-ball argentino-espagnole ;
 Romina Laurito (1987-), gymnaste rythmique italienne ;
  (1984-), boxeuse italienne ;
 Romina Martin (1985-), chanteuse chilienne ;
  (1976-), snowboardeuse italienne ;
  (1974-), actrice italienne ;
  (1970-), femme politique italienne ;
  (1988-), actrice chilienne ;
 Romina Oprandi (1986-), joueuse de tennis italo-suisse ;
  (1990-), footballeuse chiliene ;
 Romina Paula (1979-), auteure, comédienne et metteuse en scène argentine ;
  (1993-), footballeuse italienne ;
 Romina Power (1951-), actrice et chanteuse américano-italienne ;
 Romina Ressia (1981-), artiste et photographe originaire d’Argentine ;
  (1976-) actrice, scénariste et réalisatrice argentine ;
  (1992-), modèle et reine de beauté bolivienne, participante à Miss Univers 2015 ;
  (1973-) chanteuse lyrique et actrice de théâtre argentine.

Pseudonyme 
 , de son vrai nom Romina Yankelevich (1974-2010), actrice, danseuse et chanteuse argentine.

Cinéma 
 , film de Diego Cohen sorti en 2018.

Références 

Prénom italien